Mango bezeichnet:

 Mango (Mangifera indica), eine Pflanze und ihre Frucht
 Mango (Mode), ein spanischer multinationaler Damen- und Herrenmoden-Konzern
 Mango (Fluggesellschaft), eine südafrikanische Fluggesellschaft
 einen der beiden Satelliten der Mission Prisma (schwedische Satelliten)
 bezeichnet eine Version von Windows Phone 7

Mango ist der Name folgender Orte:
 Mango (Piemont), Gemeinde in der Provinz Cuneo, Italien
 Mango (Togo), Bezeichnung für die Stadt Sansanné-Mango in Savanes im Norden von Togo, Afrika
 Mango (Florida), Ort im Bundesstaat Florida, USA
 Mango (Indien), Ort im Bundesstaat Jharkhand, Indien
 Mango (Tonga), Insel im Archipel Haʻapai, Tonga

Mango ist der Familienname folgender Personen:
 Alec Mango (1911–1989), britischer Schauspieler
 Andrew Mango (1926–2014), britischer Historiker und Schriftsteller
 Cyril Mango (1928–2021), britischer Byzantinist
 Elena Mango (* 1967), Schweizer Klassische Archäologin
 Girolamo Mango (Hieronymus Mango; 1740–1809), italienischer Komponist
 Jean-Pierre Mango (1950–2008), senegalesischer Leichtathlet
 Mango Hans (Hans Thal; um 1713–1780), livländischer Prediger und Übersetzer
 Phillip Mango (* 1995), salomonischer Fußballspieler
 Senah Mango (* 1991), togoischer Fußballspieler

sowie von
 Mango (Sänger) (1954–2014), italienischer Musiker

Mango ist der Spitzname folgender Personen:
 Steve O’Dwyer (* 1982), US-amerikanischer Pokerspieler

Siehe auch:
 San Mango